Трессе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на захід від Парижа, 45 км на північ від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Трессе, Ланелен i Сен-П'єрр-де-Плеган було об'єднано в новий муніципалітет Меній-Рок.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 345,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Трессе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Трессе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен